Auguste Laurent peut désigner :
 Auguste Laurent (1807-1853), chimiste français ;
 Auguste Laurent (1901-?), joueur international français de rugby à XV.

Voir aussi 
 Auguste Laurent de Rémusat (1762-1823), un homme politique français du Premier Empire et la Restauration française